Donacià de Nantes (Nantes, ~288 - 304), màrtir cristià a Nantes sota l'emperador Maximià
 Donacià, Presidi i companys màrtirs, Germà i Fúscul foren bisbes d'Àfrica (l'actual Tunísia), i durant la persecució del rei vàndal Huneric al segle V 
 Donacià de Reims (Reims?, primer quart del segle IV - 389), bisbe de Reims, venerat com a sant per l'Església catòlica
 Catedral de Sant Donacià, catedral Catòlica a Bruges, Flandes